Crimson — пятый полноформатный студийный альбом шведской дэт-металической группы Edge of Sanity и их первый концептуальный альбом, выпущенный в 1996 году на лейбле Black Mark Productions. Альбом состоит из одного 40-минутного трека, рассказывающего историю о далёком будущем, когда человеческая цивилизация подходит к концу.

История, повествующаяся в альбоме 
Альбом повествует о мире, где люди больше не могут рожать детей. В это время отчаяния у Короля и Королевы бесплодной Земли рождается ребёнок. Королева умирает при родах, а Король остается править Землей и воспитывать свою дочь самостоятельно. Люди думают, что ребёнок является знаком того, что Бог даст им обратно способности к воспроизводству, но ребенок вырастает в подростка, а человечество по-прежнему остаётся бесплодным. Со временем Король умирает и начинается борьба за его трон.

Новый король подавляет восстания против его незаконного правления и вызывает ненависть у большей части населения. В конце концов они уговаривают ребёнка возглавить переворот. Пока она остаётся наедине, чтобы придумать план, силы зла пытаются сманить её. Она принимает учение Антихриста и получает могучие магические силы. Она легко убивает ложного короля и начинает править Землёй. Люди смотрят на неё с надеждой, поскольку считалось, что восстановление законного правителя ознаменует возвращение дара размножения. Но новая королева вводит в заблуждение людей, и убивает старейшин, которых люди оберегали за мудрость. Слух об этом распространяется, и собирается группа мятежников, чтобы остановить её. Они находят способ нейтрализовать её мощь, ослепив её, а затем поместив её в тот же консервирующий сосуд с «кровавым раствором», где ранее держались старейшины.

Список композиций 
 «Crimson» — 40:00
 «Murder. Divided» (японский Bonus Track)

Участники записи 
Edge of Sanity
 Дан Сванё — чистый вокал и гроулинг, гитары, синтезатор
 Андреас Аксельссон — гитара
 Бенни Ларссон — ударные
 Андерс Линдберг — бас-гитара
 Саами Nerberg — гитара

Приглашённые музыканты
 Андерс Måreby — виолончель Bizarre
 Микаэл Åkerfeldt — гитарные соло и вокал

Производственный персонал
 Текст написал Аксельссон и Сванё в январе 1996
 Crimson был записан и сведён в Unisound и ProMix с 1 декабря 1995 по январь 1996 года
 Сведён и отредактирован в Cutting Room, Стокгольм Январь 1996
 Художник обложки Дункан C. Сторр
 Автор обложки Дан Сванё
 Дизайн и верстка по Марен Лотц
 Исполнительный продюсер: Börje Форсберг

Примечания

Ссылки 

Концептуальные альбомы
Альбомы Edge of Sanity